Erdbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Erdbach, Ortsteil der Gemeinde Breitscheid um Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Erdbach (Creglingen), Weiler im Stadtteil Freudenbach von Creglingen im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Erdbach (Amdorfbach), linker Zufluss des Amdorfbachs (zur Dill) nach Amdorf, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Erdbach (Großer Brunnenbach), Zufluss des Großen Brunnenbach (zur Wilde) nahe Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Erdbach, offenbar falsche amtliche Benennung des Erlbach (Haardorfer Mühlbach), rechter Zufluss des Haardorfer Mühlbachs (zur Donau) nach Langenisarhofen, Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Erdbach (Koberbach), rechter Zufluss des Koberbachs (zur Pleiße) in der Talsperre Koberbach bei Kleinbernsdorf, Gemeinde Langenbernsdorf, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Erdbach (Mümling), rechter Zufluss der Mümling bei Ernsbach, Stadt Erbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Erdbach (Rapphofs Mühlenbach), linker Zufluss des Rapphofs Mühlenbachs (zur Lippe) zwischen deren Siedlungsteil Altendorf und der Stadt Dorsten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Erdbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber nach Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg an der Landesgrenze zu Bayern

Siehe auch:
 Erbach
 Erdbachgraben	
 Erdbachhöhle
 Erdbachhöhle bei Erbach